Бабинов — русская фамилия.

Известные носители:
 Бабинов, Артемий Сафронович —  посадский человек из села Верх-Усолка, открывший в 1597 году Бабиновскую дорогу, которая соединяла Соликамск и Верхотурье.
 Бабинов, Сергей Пантелеймонович (род. 1955) — советский хоккеист, защитник, заслуженный мастер спорта СССР (1979).